Cardinal szőlőfajta
 Cardinal vasúti járat
 Cardinal település Kanadában